Martiniana steht für:

 Martiniana Po, eine kleine Gemeinde in der italienischen Provinz Cuneo, Region Piemont
 Carlo Giuseppe Filippa della Martiniana, ein italienischer Geistlicher, Bischof von Vercelli und Kardinal der Römischen Kirche
 Opuntia martiniana, eine Pflanzenart in der Gattung der Opuntien aus der Familie der Kakteengewächse